Wessel är ett ursprungligen tyskt efternamn, som idag fins i flera länder.

Personer med efternamnet Wessel
 Caspar Wessel (1745–1818), norsk-dansk matematiker och geodet, representerade komplexa tal geometriskt
 Ellisif Wessel (1866–1949), norsk fotograf och författare, aktiv inom arbetarrörelsen
 Gösta Wessel (född 1944), svensk konstnär
 Helene Wessel (1898–1969), tysk politiker, socialdemokrat, bidrog till grundlagen 1919
 Horst Wessel(1907–1930), tysk nazistisk aktivist, skrev texten till Horst Wessel-sången
 Jeronimus Wessel (1645–1701), svensk guld- och silversmed
 Jessie Wessel(1894–1948), svensk skådespelare
 Johan Herman Wessel (1742–1785), norsk-dansk författare
 Kathrin Wessel (född 1967), tysk långdistanslöpare
 Marthinus Wessel Pretorius(1819–1901), sydafrikansk politiker, president i Transvaal
 Peter Wessel Tordenskjold (1690–1720), norsk-dansksjökrigshjälte
 Ulrich Wessel (1946–1975), tysk terrorist i röda Armé-fraktionen

Norska efternamn
Tyska efternamn